Albertelli ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Albertelli (vor 1788–nach 1792), italienischer Opernsänger (Bass)
 Ippolito Nievo Albertelli (1901–1938), italienischer Violoncellist
 Lanfranco Albertelli (geb. 1926), italienischer Fußballspieler
 Pilo Albertelli (1907–1944), italienischer Lehrer, Philosophiehistoriker und Partisan